Eurytos (altgriechisch Εὔρυτος, latinisiert Eurytus) steht in der griechischen Mythologie für:
 Eurytos (König von Oichalia), König von Oichalia
 Eurytos (Sohn des Hermes), Sohn des Hermes und der Antianeira
 Eurytos, einen der Aktorione
 Eurytos (Elis), Anführer der Elier in Trojanischen Krieg
 Eurytos (Gigant), einen der Giganten
 Eurytos (Sohn des Hippokoon), Sohn des Hippokoon, von Herakles getötet
 Eurytos (Vater des Hippasos), Vater des Hippasos, Teilnehmer an der Jagd nach dem Kalydonischen Eber
 Eurytos, einen der Kentauren bei Ovid, siehe Eurytion (thessalischer Kentaur)
 Eurytos (Aithiopia), Stammesfürst am Hof des aithiopischen Königs Kepheus
 Eurytos (Karien), König von Karien, Vater der Eidothea

Eurytos ist der Name folgender Personen:
 Eurytos (Philosoph) (um 400 v. Chr.), griechischer Philosoph